David Jones (1895–1974) brit költő és festőművész
 David Jones (1940) olimpiai bronzérmes angol rövidtávfutó
 David Jones (1940) amerikai Virgin-szigeteki vitorlázó, olimpikon
 David Jones (1959) kanadai röplabdázó, olimpikon
 David Jones (1972) angol fotográfus
 David Jones (1977) ausztrál sportlövő, olimpikon
 David Jones (1984) angol labdarúgó
 David Jones (1984) kanadai jégkorongozó